Ла Бачата има више значења:

 Ла Бачата (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Бачата (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бачата (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику